Климовский — русская фамилия. Женская форма Климовская.

Известные носители 
 Климовский, Алексей Алексеевич (1917—1978) — министр внутренних дел Белорусской ССР, генерал-лейтенант внутренней службы.
 Климовский, Андрей Ильич (? —1831) — русский мореплаватель.
 Климовский, Вадим Львович (род. 1931) — русский прозаик, переводчик, режиссёр, критик.
 Климовский, Григорий Федорович (1791—1831) — оперный певец и драматический актёр.
 Климовский, Евгений Иванович (1824—1865 или 1866) — артист оперы и драмы, композитор.
 Климовский, Константин Вячеславович (род. 1966) — российский дипломат.
 Климовский, Лев Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 2859; 13 марта 1814.
 Климовский, Леонид Михайлович (род. 1983) — российский игрок в мини-футбол, вратарь.
 Климовский, Михаил Александрович (1905—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Климовский, Саво (род. 1947) — македонский юрист, политик, бывший председатель Собрания Республики Македонии.
 Климовский, Семён (около 1705—около 1785) — украинский казак харьковского полка.

Топонимы 
 Климовский — посёлок в Ерёминском сельсовете Гомельского района Гомельской области Белоруссии.
 Климовский район — административная единица на юго-западе Брянской области России.
 Климовский район — название Ленинского района Луганска до 1958 года.
 
 Климовский сельский совет — входит в состав Карловского района Полтавской области Украины.

Другое 
 Климовский мост — автодорожный мост через реку Волгу, расположенный в Ржевском районе Тверской области.
 Климовский Покровский монастырь — возраждающийся монастырь Клинцовской епархии Русской православной церкви. 
 Климовский специализированный патронный завод — предприятие, выпускающее боеприпасы и оружие, находится в городе Климовске Московской области.

См. также 
 Клим
 Климов
 Климовка
 Климово
 Климовск
 Климовская
 Климовское